Skrót EEE może oznaczać:
 Esprit Energy Trust – kanadyjskie przedsiębiorstwo poszukujące i wydobywające ropę. Symbol giełdowy: EEE 
 Common European Economic Space (po francusku Espace Economique Européen )
 ASUS Eee
 Energy Efficient Ethernet
 Every Extend Extra
 Electronic Entertainment Expo